Berteke Waaldijk (1957), Nederlands historica en hoogleraar genderstudies aan de Universiteit Utrecht
 Wally Waaldijk (1921–2005), Surinaams journalist, historicus en Surinamist
 Kees Waaldijk (1958), Nederlands hoogleraar Comparative Sexual Orientation Law aan de Universiteit Leiden
 Waaldijk (rivierdijk), de rivierdijk langs de Waal
 Waaldijk (plantage), plantage in Suriname